Му́рманск — многозначный термин.

Топоним

Населённые пункты 
 Мурманск — город в России.
 Мурманск-60 — бывшее (1980—1994) название города Снежногорска в Мурманской области.
 Мурманск-130 — бывшее (1981—1994) название города Гаджиево в Мурманской области.
 Мурманск-140 — бывшее (1981—1992) название города Островной в Мурманской области.
 Мурманск-150 — бывшее (1981—1994) название города Заозерск в Мурманской области.

Аэропорт 
 Мурманск — международный аэропорт в России в г. Мурманске.

Железнодорожная станция 
 Мурманск — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги, находится в г. Мурманске.

 Мурманск — наименование морского порта.

Корабли 
 «Мурманск» — крейсер, в 1944—1949 годах в составе Северного флота, также известен как «Милуоки».
 «Мурманск» — крейсер, в 1955—1992 годах в составе Северного флота.
 «Мурманск» — российский пограничный сторожевой корабль ледового класса проекта 97П.
 К-206 «Мурманск» — российская атомная подводная лодка проекта 949.
 «Мурманск» — советский, российский ледокол типа «Москва» (проект 1960 года).
 «Мурманск» — российский ледокол проекта 21900М (тип «Москва», ЛК-16)
 «Мурманск» — ледокольный танкер типа «Санкт-Петербург».

Разное 
 Мурманск-198 — документальный фильм Арнольда Алтмяэ по сценарию Юрия Визбора.
 (2979) Мурманск — астероид.
 Мурманск-БН — коротковолновый береговой комплекс РЭБ.

См. также 
 Мурманские ворота
 Мурманский мост

Примечания